XXVII летни олимпийски игри се провеждат през 2000 година в Сидни, Австралия. Сидни е избран за домакин на Игрите през 1993, като останалите кандидати са Пекин, Берлин, Истанбул и Манчестър.

Българско представяне

Медалите за България:
 Златни:
 Таню Киряков (стрелба) – пистолет, свободен образец
 Мария Гроздева (стрелба) – спортен пистолет
 Гълъбин Боевски (вдигане на тежести) — кат. до 69 kg
 Армен Назарян (класическа борба) — кат. до 58 kg
 Тереза Маринова (лека атлетика) – троен скок
 Сребърни:
 Георги Марков (вдигане на тежести) — кат. до 69 kg
 Алан Цагаев (вдигане на тежести) — кат. до 105 kg
 Румяна Нейкова (гребане) – скиф
 Петър Мерков (кану-каяк) – 1000 и 500 м едноместен каяк
 Серафим Бързаков (свободна борба) — кат. до 63 kg
 Бронзови:
 Йордан Йовчев (гимнастика) – земя и халки